

Papi
 Papa Pasquale I (817-824)
 Papa Pasquale II (1099-1118)

Antipapi
 Antipapa Pasquale (687)
 Antipapa Pasquale III (1164-1168)